Breisig ist der Name

 der rheinland-pfälzischen Stadt Bad Breisig
 von Franz Breisig (1868–1934), deutscher Ober-Telegrapheningenieur

Siehe auch:
 Preisig